Беспа́лова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Беспалова, Александра Николаевна (1924—2010) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Беспалова, Анисия Фёдоровна (1920—2012) — советский государственный и политический деятель.
 Беспалова, Галина Васильевна (род. 1937) — российский метеоролог.
 Беспалова, Елена Андреевна (1923—2000) — оператор связи, Герой Социалистического Труда.
 Беспалова, Ирина Николаевна (род. 1981) — российская пловчиха, участница Олимпийских игр.
 Беспалова, Людмила Андреевна (род. 1947) — селекционер зерновых культур, член-корреспондент РАСХН и РАН.
 Беспалова, Марина Павловна (род. 1963) — депутат Госдумы России VII созыва.
 Беспалова, Мария Александровна (род. 1986) — российская метательница молота.
 Беспалова, Наталья Евгеньевна (род. 1950) — советская российская актриса.
 Беспалова, Раиса Макаровна (по мужу Еремеева; 1925—1993) — советская певица (меццо-сопрано), народная артистка РСФСР.

См. также